

Persone 
Gino Girolimoni (1889-1961) – fotografo e mediatore italiano

Cinema 
Girolimoni, il mostro di Roma – film del 1972 diretto da Damiano Damiani

Musica 
Girolimoni (Lettera aperta a favore del concittadino Gino G.) – album discografico del 2007 del gruppo Presi per caso